Bürgernetz steht für:

 Projekte des Bürgernetzverbands
 das Südtiroler Bürgernetz, Portal der Südtiroler Landesverwaltung